Тайсон Барселлос Фреда (повне ім'я Тайсон Барсе́ллос Фре́да, порт. Taison Barcellos Freda; нар. 13 січня 1988 року, Пелотас, Бразилія) — бразильський футболіст.
 Ніл Деграсс Тайсон (англ. Neil deGrasse Tyson [ˈniːəl dəˈɡræs ˈtaɪsən], 5 жовтня 1958) — американський астрофізик.
 Тайсон Чендлер, Тайсон Клеотіс Чендлер (англ. Tyson Cleotis Chandler; народився 2 жовтня 1982 року) — американський професійний баскетболіст.
 Чарльз Тайсон Єркс () (25 червня 1837, Філадельфія, Пенсильванія — 29 грудня 1905) — американський фінансист.
 Тайсон Баррі (англ. Tyson Barrie; 26 липня 1991, м. Вікторія, Канада) — канадський хокеїст, захисник.
 Майк Тайсон — американський професійний боксер.
 Сіселі Тайсон (; 1924—2021) — американська акторка.
 Тайсон Гей (англ. Tyson Gay; нар. 9 серпня 1982) — американський легкоатлет, олімпієць.
 Тайсон Кідд (англ. Theodore James (TJ) Wilson), народився 11 липня 1980) — канадський професійний реслер.
 Тайсон Ф'юрі (англ. Tyson Fury; нар. 12 серпня 1988, Вілмслов, Чешир, Велика Британія) — англійський боксер-професіонал.
 13123 Тайсон (13123 Tyson) — астероїд головного поясу.